Ameinokles ist der Name folgender Personen:

 Ameinokles von Korinth, Schiffbaumeister, entwickelte ca. 650 v. Chr. die Pentekontere
 Ameinokles von Tanagra, Archon Ende 3. Jh. v. Chr 
 Ameinokles von Hyettos, Archon Ende 3. Jh.